Greenwood kan syfta på:

Kanada 

 Greenwood, Nova Scotia, ort, Kings County, 
 Greenwood, British Columbia, ort, 
 Greenwood (flygplats),

USA 

 Greenwood, Arkansas, ort, Sebastian County, 
 Greenwood, Delaware, ort, Sussex County, 
 Greenwood, Florida, ort, Jackson County, 
 Greenwood, Indiana, ort, Johnson County, 
 Greenwood (ort i USA, Louisiana, Caddo Parish), 
 Greenwood (ort i USA, Louisiana, East Baton Rouge Parish), 
 Greenwood, Missouri, ort, Jackson County, 
 Greenwood, Mississippi, countyhuvudort, Leflore County, 
 Greenwood, South Carolina, countyhuvudort, Greenwood County, 
 Greenwood, Illinois, ort, McHenry County, 
 Greenwood, Maine, ort, Oxford County, 
 Greenwood, Minnesota, ort, Hennepin County, 
 Greenwood, Nebraska, ort, Cass County, 
 Greenwood, Pennsylvania, ort, Blair County, 
 Greenwood, Wisconsin, ort, Clark County, 

Robotskapade USAförgreningar